Ле́мбит А́угустович Ре́ммельгас (4 февраля 1921 — 25 июля 1992) — эстонский и советский писатель, переводчик, литературный критик и сценарист. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1980).

Биография 
Родился в Ямбурге (ныне Кингисепп). 

В годы Великой Отечественной войны, работал во фронтовых газетах, например, в армейской газете 34-ой армии политуправления Прибалтийского фронта, старший лейтенант, член ВКП(б) с 1943 года, награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985).

В 1950—1953 годах был редактором литературно-художественной газеты «Sirp ja Vasar» («Серп и молот»). 

В 1955 году заочно окончил Высшую партийную школу. 

С 1964 года занимал должность главного редактора киностудии «Таллинфильм». 

Заслуженный писатель Эстонской ССР (1980). Член Союза писателей Эстонии и Союза писателей СССР. Переводил с чешского и русского языков.

Сын писателя Лембит Реммельгас-младший (5 июля 1953 — 1 августа 2011) был журналистом.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (30.12.1956)
 Заслуженный писатель Эстонской ССР (1980)
 Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1980).

Работы

Библиография 
 «Писатели советской Эстонии» (1956)
 «Прошу слова!» (Palun sõna!, 1964)

Переводы 
 Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».
 Милан Кундера. «Смешные любови»
 Михаил Зощенко. «Спи скорей: сборник юмора и сатиры 1921—1956».

Сценарии 
 «Лесная легенда» (Libahunt, 1968)
 «Люди в солдатских шинелях» (Inimesed sõdurisinelis, 1968)
 «Двери» (Uksed, 1970)
 «Кровавый камень» (Verekivi, 1972)
 «Красная скрипка» (Punane viiul, 1974)
 «Школа господина Мауруса» (Indrek, 1976)

Примечания

Ссылки 

Эстонские писатели
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Главные редакторы Sirp
Заслуженные писатели Эстонской ССР
Главные редакторы Noorte hääl